Addington ist eine 1952 von der kanadischen Züchterin Isabella Preston (1881–1964) eingeführte Lilienhybride. Ihre Elternsorten sind „Grace Marshall“ und „Lyla McCann“. Es ist eine bis zu 80 Zentimeter hohe asiatische Hybride mit hellgelber Blüte. Sie blüht im Juli und eignet sich als Gartenlilie.

Nachweise 
 Carl Feldmaier, Judith McRae: Die neuen Lilien. Ulmer, Stuttgart 1982, ISBN 3-80016-121-4, S. 151

Pflanzenhybride